USS Kimberly je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Kimberly (DD-80) 
 USS Kimberly (DD-521)

Kimberly